Goâve puede referirse a:
 Río de Grand-Goâve;
 Goâve, una antigua localidad haitiana que fue dividida por los colonos franceses en dos:
 Grand-Goâve
 Petit-Goâve